Clear Channel steht für:

 Clear Channel (Frequenzplan), Kommunikationskanal mit nur einem Sender
 Clear Channel Communications, früherer Name von IHeartMedia, US-amerikanische Radiogesellschaft